Wilhelmina der Nederlanden - koningin
 Hr.Ms. Koningin Wilhelmina der Nederlanden (1894) - pantserdekschip
 Husarenregiment Königin Wilhelmina der Niederlande - Duits regiment